Salina pode ser:

Salina

Localidades
Ilha de Salina
Salina (Kansas)
Salina (Oklahoma)
Salina (Utah)
Ou ainda:
Salina Cruz
La Salina

Outros
Artemia salina
Solenopsis salina
Ponte salina
Santa Marina Salina
Angasomyrtus salina

Ver também
 Condado de Saline
 Saline
 Salinas (desambiguação)

Desambiguações de topônimos